Хронограмма (от древнегреческого χρоνος = «время» и γραμμα = «писание»):

 Хронограмма в литературе — сентенция или стих (хроностих), где в заглавных буквах кроется дата.
 Хронограмма — диаграмма протекания событий во времени, например:
 хронограмма в биологии — филогенетическое дерево;
 хронограмма в электронике — .